CIF steht für:
 Caltech Intermediate Form, ein Dateiformat für Layoutdaten von Elektrobahnen
 Cauchysche Integralformel, ein Satz in der mathematischen Funktionentheorie
 Common Intermediate Format, ein Videoformat 
 Cost, Insurance, Freight, eine Frachtklausel, die Transport- und Versicherungskosten einschließt, siehe INCOTERMS
 Council of International Fellowship, ein weltweiter Verein zum Austausch von Fachleuten aus den Bereichen Soziales
 Código de Identificación Fiscal, eine Steuernummer in Spanien
 Consorcio Inversionista Fabril, ehemaliger venezolanischer Automobilhersteller
 Corporate Information Factory, ein Konzept der Informationsfabrik
 Crystallographic Information File, ein Dateistandard zum Austausch von kristallografischen Informationen nach Hall, Allen & Brown 
 Common Interface Framework
 Catalog Interchange Format, ein Katalogdatenformat der Online-Handelsplattform Ariba
 Crédit immobilier de France, französische Hypothekarkreditbank
California Interschoolastic Federation, einem Baseballwettbewerb kalifornischer High Schools

CiF steht für:
 Chess in Friendship, ein Fernschachverein
 Control in the Field, eine Regelungsmethode in der Prozesstechnik

Cif steht für: 
 Autorenkürzel von Raffaele Ciferri (1897–1964), auch Rafael Ciferri, italienischer Agronom, Botaniker und Mykologe
 als F. Cif. Autorenkürzel von Fiorella Ciferri, italienische Botanikerin und Mykologin, Pavia
 als O. Cif. Autorenkürzel von Orio Ciferri (1928–), italienischer Mykologe und Bakteriologe, Sohn von Raffaele Ciferri

cif steht für
 cost, insurance, freight (s. o. CIF, vgl. auch fob)

CIF